Saint-Antonin kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Antonin-sur-Bayon, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Antonin-de-Sommaire, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Antonin-de-Lacalm, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Antonin, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-Antonin, Alpes-Maritimes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 Saint-Antonin (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar